L'Envers du paradis (1920), roman de F. Scott Fitzgerald ;
L'Envers du paradis (1953), film de Edmond T. Gréville ;
L'Envers du paradis (2011), chanson de Jenifer;
L'Envers du paradis (O Outro Lado do Paraíso, 2017-2018),  telenovela brésilienne.